Ostorf steht für:
 Ostorf, Stadtteil von Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern
 Ostorf (Seehausen), Ortsteil der Stadt Seehausen (Altmark) im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Osdorf (Begriffsklärung)